Населението на Малта през 2016 година е 434 403 души.

Възрастов състав 
(2006)

 0-14 години: 17,1% (мъже 35 264, жени 33 368)
 15-64 години: 69,1% (мъже 139 890, жени 136 767)
 над 65 години: 13,7% (мъже 23 554, жени 31 371)

Естествен прираст

Етнически състав 
 95,3% – малтийци
 1,6% – британци
 3,1% – други

Езици 
Официални езици в страната са малтийски и английски.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Малта
Малта
География на Малта